Землянский сельсовет:

Россия 
 Землянский сельсовет — муниципальное образование в составе Инжавинского района Тамбовской области.

Украина 
 Землянский сельский совет — административно-территориальная единица в Волчанском районе Харьковской области.
 Землянский сельский совет — административно-территориальная единица в  Конотопском районе Сумской области.

См. также 
 Землянское сельское поселение